Csehország
 Pelhřimov, település a Pelhřimovi járásban
 Starý Pelhřimov, Pelhřimov város településrésze
 Pelhřimov, Cheb településrésze a Chebi járásban
 Dolní Pelhřimov, Pelhřimov falu része a Chebi járásban
 Horní Pelhřimov (Ober Pilmersreuth), korábbi település a Chebi járásban Pelhřimov falu területén